Regierungsform steht in der Politikwissenschaft für:

 Regierungssystem, die formale Funktionsweise der Regierung (vor allem in der jüngeren, angelsächsisch orientierten politikwissenschaftlichen Literatur)
 Herrschaftsform, die Art und Weise der Herrschaftsausübung (insbesondere in der älteren staatsphilosophischen Literatur) bzw. damit zusammenhängend 
 Regime, d. h. ein Ordnungssystem
 seltener auch für Staatsform